Die Falcon City of Wonders ist ein Großbauprojekt in Dubai, Vereinigte Arabische Emirate. Die etwa 7 Quadratkilometer bedeckende Urbanisation ist Teil des größeren Komplexes Dubailand und wird als Erkennungsmerkmal die sieben antiken Weltwunder, sowie einige modernere Bauwerke wie den Eiffelturm und das Taj Mahal in annähernd realistischer Nachbildung widerspiegeln.

Eingerahmt sind die Weltwunder-Kopien von jeweils relativ kleinen Nachbildungen der zugehörigen Stadtlandschaften, die New York (mit Wolkenkratzern am „Central Park“), London (mit Big Ben), Venedig (mit Gondelkanal), Paris (mit Eiffelturm), Rom (mit Kolosseum), Pisa (mit schiefem Turm), Beirut, Babylon (Hängende Gärten der Semiramis) sowie Alt-Dubai (Shindagha) zitieren. Als Abschirmung der Wohnbereiche zum 36,6 Hektar großen Themenpark wird über eine Länge von 1700 Metern die „Chinesische Mauer“ in Originalgröße herbeizitiert.

Aus großer Flughöhe oder dem Weltraum betrachtet wird die Bebauung die Form eines fliegenden Falken haben. Die im Zentrum geplante Eiffelturm-Nachbildung wird als Hotel genutzt werden, indem kaum sichtbare Glasscheiben in die tragende Metallkonstruktion eingelassen werden. Dieses Gebäude wird den originalen Pariser Eiffelturm (300 Meter hoch) sogar um einige Meter überragen. Auch einige andere Nachbauten stehen nicht leer, sondern werden im Inneren genutzt, so dass oft nur die äußere Form erscheint. Die Weltwunder sind meist im Schwanzbereich des Falken platziert, während der Körper und die Flügel des Vogels aus modernen Villensiedlungen gebildet werden. Am Kopf der Urbanisation wird wieder ein spektakuläres Einkaufszentrum liegen, die „Falcon City Mall“, welche von allen Seiten gut erreichbar sein soll. Stilgerecht wird sich die Verwaltung der Falcon City in einer der kleineren Pyramiden von Gizeh einrichten, während die moderne Cheops-Pyramide als weltgrößter Pyramidenbau angekündigt wird.

Das Projekt wird von der Falcon City of Wonders Company ausgeführt, finanziert vom einheimischen Geschäftsmann Salem al Moosa. Die ungefähren Vorabinvestitionen des Vorhabens belaufen sich auf umgerechnet eine Milliarde Euro. Die Originalidee wurde in Berlin/Potsdam von der Personengruppe Baschynsky, Heuke, und Farman entwickelt. An der Planung Agreement beteiligt waren die BBZ gGmbH/Kreuzberger Kreis, die deutsche Tiefbau und das Architekturbüro Farman. Mit der Planung für das Emirat Fujairah wurde bereits 2001 angefangen. Das Emirat Dubai zog dann das „Falcon Project“ nach Dubai, ohne die Gruppe am Projekt zu beteiligen. Die Bauarbeiten haben bereits 2008 begonnen und wurden im darauffolgenden Jahr aufgrund der Weltfinanzkrise wieder eingestellt. Jedoch soll die gesamte Falcon City of Wonders – ganz im Gegensatz zur üblichen schnellen Projektdurchführung in Dubai – ohnedies erst im Jahre 2020 fertiggestellt sein.

Weblinks 
 Offizielle Webpräsenz (englisch)

Kultur (Dubai)
Bauwerk in Dubai